Иштван (Стефан) IV (, , ; 1133 — 11 апреля 1165, Земун, Сербия) — король Венгрии в 1163 году. В юности принял участие в восстании против своего брата короля Гезы II. После смерти Гезы под воздействием угроз византийского императора Мануила I венгерским дворянам пришлось выбрать монархом старшего брата Иштвана, Ласло II. После смерти Ласло Иштван был объявлен королём, но его племянник Иштван III одолел его и вернул себе венгерскую корону. Иштван IV продолжал бороться с ним в изгнании.

Ранние годы 
Иштван был третьим сыном венгерского короля Белы II и его жены Елены Вуканович. Когда 13 февраля 1141 года Бела умер, на престол сел брат Иштвана Геза II. В 1152 году он организовал что-то вроде отдельного герцогства для младших братьев. Но отношения братьев ухудшались, так как Геза хотел, чтобы следующим королём стал его сын Иштван. В 1157 году будущий Иштван IV участвует в восстании против Гезы, поддерживаемый своим дядей (по материнской линии) Белошем. После подавления этого восстания Иштвану едва удалось избежать суда римского императора Фридриха Барбароссы, у которого он попросил политического убежища. Геза пообещал императору дать свои войска в поход против Милана, и Барбаросса отказал Иштвану в поддержке, так что последнему пришлось бежать в Константинополь. Византийский император Мануил Комнин устроил брак Иштвана со своей племянницей Марией. В 1160 году к Иштвану в Константинополь приехал брат Ласло, который тоже был настроен против Гезы.

Борьба за престол 
Когда Мануил узнал, что 31 мая 1162 года умер Геза и королём стал его сын Иштван III, то решил организовать военную кампанию против Венгрии с целью посадить на престол Иштвана, своего зятя. Венгерские дворяне предложили вместо Иштвана избрать Ласло. Император принял предложение, отправив братьев на родину. 14 января 1163 года Ласло умер, королём, наконец, стал Иштван IV, но архиепископ Эстергомский Лукаш, который до того был арестован Ласло, не согласился на коронацию, и её провёл Мико — архиепископ Калошский. Иштван IV запретил венгерским прелатам общаться с папой Александром III, за что был обвинён в попытке отделения венгерской церкви.

Иштван IV во всём подчинялся влиянию Византии. В начале 1163 года члены недовольных венгерских родов подняли восстание, но оно было подавлено. Тем временем Иштван III возглавил войска, посланные ему римским императором Фридрихом. 19 июня 1163 года в битве при Секешфехерваре он разгромил Иштвана IV и взял в плен, но позже отпустил. Иштван IV бежал в Византию.

Последние годы 
Встретившись с Мануилом в Софии, Иштван пообещал принять вассалитет от него, если император поможет ему вернуть престол. Была совершена кампания против Венгрии, закончившаяся миром, по которому Мануил пообещал не поддерживать бывшего короля. Фридрих Барбаросса также не стал помогать разочарованному Иштвану. Мануил сделал его губернатором крепости Земун (ныне район в черте Белграда), откуда он несколько раз совершал налёты на венгерские земли. Иштван III осадил крепость, а её защитники перед сдачей отравили бывшего короля.

Семья

Брак 
Иштван был женат на Марии, дочери византийского принца Исаака Комнина (сына императора Иоанна II) и его 1-й жены Феодоры. Детей не имел.

Предки

Комментарии

Литература 
 Пал, Энгел. Realm of St. Stephen: A History of Medieval Hungary. — 2001.
 Критси, Дьюйла; Макк, Ференц. Az Árpád-ház uralkodói (IPC Könyvek, 1996)
 Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század) / főszerkesztő: Kristó Gyula, szerkesztők: Engel Pál és Makk Ferenc. — Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.
 Vég, G. Magyarország királyai és királynői. — Maecenas, 1990.
 Magyarország Történeti Kronológiája I. — A kezdetektől 1526-ig, főszerkesztő: Benda Kálmán. — Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981.
 The Hungarian Illuminated Chronicle / Перев.: A. West. — Corvina, 1969.
 Киннамос, Джон Deeds of John and Manuel Comnenus /Перев.: C.M. Brand. — Columbia University Press, 1976.

Примечания 

Короли Венгрии
Арпады
Отравленные монархи
Монархи, убитые в XII веке